Faulen bezeichnet: 
 Fäulnis, Zersetzung biotoscher Stoffe
 Faulen, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Ulnowo (Grunwald) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Faulen, Ort im Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Ulnowo (Susz) im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen